Llista de masies i altres construccions relacionades del nord-est d'Osona (municipis de l'Esquirol, les Masies de Voltregà, Montesquiu, Orís, Rupit i Pruit, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de Besora, Sant Vicenç de Torelló, Santa Maria de Besora, Sora, Torelló i Vidrà) ordenades per municipi.

Vegeu també 
 Llista de monuments d'Osona
 Llista de rellotges de sol d'Osona

Osona Nordest
 Nordest